Le terme Trévet se réfère à :

Personnalité
Nicholas Trivet, ou Nicolaus Triveth, Nicolas Trevet en français, né à Norfolk vers 1258 et mort après 1334, est un théologien et historien anglais.

Toponymes
Lac Trévet, un plan d'eau dans la ville de Senneterre, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Rivière Trévet, un affluent de la rivière Kekek (bassin versant des rivières Mégiscane, Bell et Nottaway), coulant dans la ville de Senneterre, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.